Une autre histoire peut désigner :

Une autre histoire, une composition du chanteur Gérard Blanc sortie en 1987;
Une autre histoire, une série télévisée québécoise de Chantal Cadieux diffusée depuis 2019 ;

Autres 
 Une autre histoire de France ou À l'école des Gramounes, un film français de Dominique Barouch sorti en 2006 ;
 Une autre histoire de l'Amérique, une série documentaire de Oliver Stone sortie en 2014 ;
 Une autre histoire des religions, une série de six monographies d'Odon Vallet parue depuis 1999 et publiée dans la collection « Découvertes Gallimard » ;
 Une autre histoire du XXe siècle, une série de dix monographies de Michel Pierre parue en 1999 et publiée dans la collection « Découvertes Gallimard ».